Las  salamandras apulmonadas, también conocidas como tlaconetes, son una familia de pletodóntidos (Plethodontidae) del orden Caudata. El grupo está compuesto por unas 453 especies. Las especies de esta familia son de tamaño reducido, carecen de pulmones y presentan ranuras nasolabiales con quimiorreceptores. Respiran a través de la piel y los epitelios ubicados en la cavidad bucofaríngea. La fecundación es interna, presentando las hembras una espermateca en la cual almacenan los espermatóforos (estructuras gelatinosas que poseen espermatozoides) que deposita el macho. Se distribuyen por América desde el sur de Alaska hasta Bolivia y Brasil; además hay una especie en Corea y otra en Italia.

Clasificación 
Se reconocen las siguientes subfamilias y géneros:
 subfamilia Hemidactyliinae Hallowell, 1856 (353 sp.)
 género Aquiloeurycea Rovito, Parra-Olea, Recuero & Wake, 2015 (6 sp.)
 género Batrachoseps Bonaparte, 1839 (21 sp.)
 género Bolitoglossa Duméril, Bibron & Duméril, 1854 (130 sp.)
 género Bradytriton Wake & Elias, 1983 (1 sp.)
 género Chiropterotriton Taylor, 1944 (13 sp.)
 género Cryptotriton García-París & Wake, 2000 (7 sp.)
 género Dendrotriton Wake & Elias, 1983 (8 sp.)
 género Eurycea Rafinesque, 1822 (28 sp.)
 género Gyrinophilus Cope, 1869 (4 sp.)
 género Hemidactylium Tschudi, 1838 (1 sp.)
 género Isthmura Dubois & Raffaëlli, 2012 (6 sp.)
 género Ixalotriton Wake & Johnson, 1989 (2 sp.)
 género Nototriton Wake & Elias, 1983 (17 sp.)
 género Nyctanolis Elias & Wake, 1983 (1 sp.)
 género Oedipina Keferstein, 1868 (36 sp.)
 género Parvimolge Taylor, 1944 (1 sp.)
 género Pseudoeurycea Taylor, 1944 (40 sp.)
 género Pseudotriton Tschudi, 1838 (3 sp.)
 género Stereochilus Cope, 1869 (1 sp.)
 género Thorius Cope, 1869 (26 sp.)
 género Urspelerpes Camp, Peterman, Milanovich, Lamb, Maerz & Wake, 2009 (1 sp.)
 subfamilia Plethodontinae Gray, 1850 (100 sp.)
 género Aneides Baird, 1851 (8 sp.)
 género Desmognathus Baird, 1850 (23 sp.)
 género Ensatina Gray, 1850 (1 sp.)
 género Hydromantes Gistel, 1848 (3 sp.)
 género Karsenia Min, Yang, Bonett, Vieites, Brandon & Wake, 2005 (1 sp.)
 género Phaeognathus Highton, 1961 (1 sp.)
 género Plethodon Tschudi, 1838 (55 sp.)
 género Speleomantes Dubois, 1984 (8 sp.)

Filogenia 

Cladograma basado en Frost et al. (2006), Min et al. (2005) y Chippindale et al. (2004).

Referencias

Bibliografía 
 Bruce, R. C. (2000) The Biology of Plethodontid Salamanders. Kluwer Academic Publishers.
 Macey, J. R. (2005) . Cladistics 21:194-202.
 Mueller, R. L. et al. (2004) Morphological homoplasy, life history evolution, and historical biogeography of plethodontid salamanders inferred from complete mitochondrial genomes. PNAS 101:13820-13825.
 Vieites, D. R. et al. (2007) Rapid diversification and dispersal during periods of global warming by plethodontid salamanders. National Academy of Sciences of the USA 104(50):19903-7.

Enlaces externos 

 Plethodontidae en AmphibianWeb
 Plethodontidae en Tree of Life 
 Artículo sobre el declive de anfibios en México y la medición práctica de su estado de conservación (artículo académico) en academia.edu

 Enciclovida Plethodontidae
 Naturalista. Plethodontidae